Iselin är ett namn, som kan användas som både för- och efternamn:

 Iselin (efternamn)
 Iselin (förnamn)